Miejscowości w USA:
 Elk Mound – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Elk Mound – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Gminy w USA:
 Elk Mound (ang. Elk Mound Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn